Zwengauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Georg Zwengauer (1850–1928), deutscher Maler
 Anton Zwengauer (1810–1884), deutscher Maler
 Karl Zwengauer (1882–1943), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant in der Wehrmacht